Die Liste der Grammy Award-Kategorien ist eine Übersicht aller Musikpreis-Kategorien, die bei den Grammy Awards in den Vereinigten Staaten aktuell vergeben werden (Kapitel 2) sowie der Musikpreise, die in der Vergangenheit vergeben wurden (Kapitel 3). In Kapitel 1 werden einige Fakten zu Geschichte und Hintergrund der Auszeichnung geliefert.

Geschichte und Hintergrund 
Die Grammy Awards (kurz Grammys; Eigenschreibweise "GRAMMY Awards") sind Musikpreise, die seit 1959 von der amerikanischen Recording Academy jährlich in zahlreichen Kategorien an Künstler wie Sänger, Komponisten, Musiker sowie Produktionsleiter und die Tontechnik verliehen werden, um künstlerische Leistung, technische Kompetenz und hervorragende Gesamtleistung ohne Rücksicht auf die Album-Verkäufe oder Chart-Position zu würdigen.

Der Preis gilt als die höchste internationale Auszeichnung für Künstler und Aufnahmeteams. Er ist von der Bedeutung vergleichbar mit dem Oscar in der Filmindustrie. Die zugehörige Trophäe ist eine Grammophonskulptur in goldglänzendem Design.

Für eine Auszeichnung in Frage kommen jeweils Veröffentlichungen vom Oktober des vorletzten Jahres bis einschließlich September des Vorjahres. Wurde also ein Album beispielsweise im Oktober 2002 veröffentlicht, konnte es nicht den Grammy im Jahre 2003, sondern erst 2004 erhalten. In jeder Kategorie werden von einer Jury jeweils fünf Kandidaten nominiert, bei Stimmengleichheit können sich auch mehr oder weniger Kandidaten ergeben. Im Januar werden die Nominierungslisten veröffentlicht. Die endgültigen Preisträger werden erst bei der offiziellen Verleihungszeremonie Anfang Februar bekanntgegeben.

Bei der ersten Preisverleihung des Grammy Awards 1959 wurden zunächst achtundzwanzig Grammys verliehen. Die Anzahl der Auszeichnungen ist im Laufe der Zeit gewachsen und schwankte, da neue Kategorien hinzugefügt und einige ältere entfernt wurden. Im Jahr 2011 war die Zahl der Auszeichnungen auf 109 angewachsen. Am 6. April 2011 gab die Recording Academy eine umfassende Überarbeitung vieler Kategorien des Grammy Awards bekannt. 2012 sank die Anzahl der Kategorien dadurch von 109 auf 78. Einige Kategorien wurden eingestellt, andere wurden zusammengeführt oder umbenannt. Bei der Preisverleihung der Grammy Awards 2019 ist die Zahl der Auszeichnungen wieder auf 84 angestiegen.

Bei der Preisverleihung werden allgemeine Preise, Preise für definierte Musikgenres und -bereiche sowie Sonderpreise vergeben.

Allgemeine Preise 
Bei der Verleihung der Grammy Awards werden vier allgemeine Preise (auch bekannt als „Big Four“) vergeben. Es handelt sich um Standardpreise für musikalische Werke, die Nominierte nicht nach Musikgenre oder anderen Kriterien einschränken:
 Grammy Award for Record of the Year wird dem Musiker / den Musikern und dem Produktionsteam eines einzigen Liedes verliehen.
 Grammy Award for Album of the Year wird dem Musiker / den Musikern und dem Produktionsteam eines kompletten Albums verliehen.
 Grammy Award for Song of the Year wird an den/die Autor(en) / Komponist(en) eines einzelnen Liedes vergeben.
 Grammy Award for Best New Artist wird einem Künstler ohne Bezug zu einem Lied oder Album verliehen.

Preise für Musikgenres und -bereiche 
Neben den allgemeinen Preisen werden für verschiedene Musikgenres und -bereiche ein oder mehrere Grammy Awards vergeben. Aktuell werden folgende Musikgenres und -bereiche unterschieden:
 Pop – für das Musikgenre der Popmusik
 Dance/Electronic – für das Musikgenre der elektronischen Tanzmusik
 Rock – für das Musikgenre der Rockmusik
 Alternative – für das Musikgenre der Alternative Musik
 R&B – für das Musikgenre Rhythm & Blues
 Rap/Hip-Hop – für das Musikgenre Rap und Hip-Hop
 Country – für das Musikgenre der Country-Musik
 Jazz – für das Musikgenre der Jazzmusik
 Gospel/Contemporary Christian Music – für das Musikgenre der Gospelmusik und der Contemporary Christian Music
 Latin – für das Musikgenre der lateinamerikanischen Musik
 American Roots – für das Musikgenre der American Roots-Musik
 Music for Visual Media – für den Bereich Musik für visuelle Medien
 Composing/Arranging – für den Bereich Komposition und Arrangement
 Crafts – für den Bereich Musikhandwerk
 Production/Engineering – für den Bereich Musikproduktion
 Classical – für das Musikgenre der klassischen Musik
 Music Video – für den Bereich Musikvideo
 Others
 Contemporary Instrumental – für zeitgenössische Instrumentalmusik
 New Age – für das Musikgenre der New Age-Musik
 Reggae – für das Musikgenre der Reggae-Musik
 World Music – für das Musikgenre der Weltmusik
 Spoken Word – für den Bereich Hörbuch
 Children’s – für den Bereich Musik für Kinder
 Comedy – für den Bereich Comedy
 Musical Theatre – für das Musikgenre Musical

Sonderpreise 
Zusätzlich zu den allgemeinen Preisen und Preisen pro Musikgenre bzw. -bereich gibt es Sonderpreise („Special Merit Awards“), die ohne Nominierung vergeben werden. Aktuell werden folgende Sonderpreise verliehen:
 Der Lifetime Achievement Award ist ein Sonderpreis, der an Musiker (und einige Nicht-Musiker bis 1972) vergeben wird, die zu Lebzeiten kreative Beiträge von herausragender künstlerischer Bedeutung im Bereich der Tonaufnahme geleistet haben.
 Der Trustees Award ist ein Sonderpreis, der an Personen vergeben wird, die während ihrer musikalischen Karriere einen bedeutenden Beitrag für den Bereich Tonaufnahme geleistet haben, ohne selbst Musiker zu sein. Seit 1983 können auch Musiker diesen Preis erhalten.
 Der Technical Grammy Award ist ein Sonderpreis, der an Einzelpersonen und / oder Unternehmen vergeben wird, die Beiträge von herausragender technischer Bedeutung für den Bereich der Tonaufnahme geleistet haben.
 Der Grammy Legend Award ist ein Sonderpreis, der an Einzelpersonen oder Gruppen vergeben wird, für deren laufende Beiträge und Einfluss im Bereich der Tonaufnahme.
 Die Grammy Hall of Fame wurde 1973 ins Leben gerufen, um Aufnahmen von dauerhafter qualitativer oder historischer Bedeutung zu würdigen, die mindestens 25 Jahre alt sind. Die Gewinner werden jährlich von einem speziellen Mitgliedskomitee aus renommierten und sachkundigen Fachleuten aus allen Bereichen der Tonkunst ausgewählt.
 Der MusiCares Person of the Year Award wurde 1991 ins Leben gerufen, um Musiker zu würdigen, die einen herausragenden Beitrag zur Musik geleistet haben und außerdem gemeinnützig aktiv sind. Diese Auszeichnung wird jährlich von der MusiCares-Stiftung verliehen.

Aktuelle Grammy-Kategorien 
Die Anzahl und Benennung der Grammy-Kategorien ändert sich jedes Jahr leicht. Für die Grammy Awards 2023 wird der Preis in den folgenden 91 Kategorie verliehen:

Zusätzlich werden die folgenden Sonderpreise verliehen:

Historische Grammy-Kategorien 
Nicht mehr vergeben werden die folgenden Grammy-Kategorien:

Weblinks 
 Offizielle Website der Grammy Awards – Recording Academy, Los Angeles (englisch)

Einzelnachweise 

Grammyaward
!